

Пайн-Гіллс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Пайн-Гіллс — переписна місцевість, штат Флорида